Argimir est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Argimir est un prénom masculin désuet, d'origine germanique.

Argimir peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques

Saint chrétien 
 Argimir de Cordoue († 856), ou Argimirus ou Argymirus, né d'une famille musulmane puis converti, martyr à Cordoue en Andalousie sous le règne de Mohammed II ; fêté localement le 28 juin.

Références